Bloud peut faire référence à :
 Bloud, un mauvais esprit de la mythologie slave.
 Edmond Bloud (1876-1948), éditeur et homme politique français.